Cette page contient les pages d'homonymie de Dupont, Dupond, du Pont et Dupong.

Dupont est un patronyme assez courant en France, en Belgique et au Canada français, mais ne compte pas parmi les plus fréquents. Les formes Dupond, Dupon ou encore Du Pont sont exceptionnelles, notamment la seconde. Les patronymes Dupont et Dupond se rencontraient principalement à l'origine dans les Hauts-de-France.

Étymologie 

Du Pont est un ancien surnom médiéval désignant quelqu'un habitant près d'un pont et devenu nom de famille sous la forme Dupont postérieurement.

En effet, le peuple n'avait pas de nom de famille et quand plusieurs personnes portaient le même prénom, on les différenciait par leur métier, par un « objet » caractéristique du métier, par une particularité physique ou morale ou encore par leur lieu d'habitation ou un objet géographique quelconque. D'où la formation du patronyme Dupont, qui tire son origine du fait qu'un habitant vivait sur ou près d'un pont.

Patronymes

Dupont 

 Aimé Dupont (1842-1900), photographe et sculpteur belge ;
 Alex Dupont (1954-2020), joueur puis entraîneur français de football ;
 Alex Christophe Dupont (1960-), identité officielle de Leos Carax ;
 Ambroise Dupont (1937-), homme politique français ;
 
 Antoine Dupont (1996-), joueur international français de rugby à XV
 
 
 Aurélie Dupont (1973-), danseuse étoile du Ballet de l'Opéra national de Paris
 Catherine Dupont (1958-), athlète française ;
 Charles Dupont (1808-1854), homme politique français 
 Charles Joseph Dupont (1863-1935), général de division français ;
 Charlie Dupont (1971-), acteur belge ;
 Christian Dupont (1947-), homme politique belge ;
 Clément Dupont (1899-1993), joueur français de rugby à XV ;
 Clifford Dupont (1905-1978), homme politique rhodésien, président de la Rhodésie de 1970 à 1976 ; 
 Clovis Dupont (1830-1908), personnalité de la Commune de Paris ;
 Denise Dupont (1984-), curleuse danoise ;
 Dominique Dupont (1964-), athlète française ;
 
 Eugène Dupont (1859-1941), chroniqueur et homme de lettres français ;
 Ewald André Dupont (1891-1956), réalisateur allemand ;
 Flavien Dupont (1828-1898), homme politique fédéral et provincial québécois ;
 Florence Dupont (1943-), latiniste française ; 
 François-Isidore Dupont (1780-1838), industriel et homme politique belge
 Gabriel Dupont (1878-1914), compositeur français ;
 Gainsborough Dupont (1754-1797), artiste britannique
 Gaston Dupont (1872-1953), homme politique français ;
  ;
 Georges-Hilaire Dupont (1919-2020), évêque français ;
 Ghislaine Dupont (1956-2013), journaliste française ;
  
 Hugo Dupont (1988-), joueur français de rugby à XV ;
 
 Jacques-Marie Antoine Célestin Dupont (1792-1859), cardinal français ;
 
 Jean-Baptiste Auguste Dupont (1798-1850), homme politique français ;
 Jean-Claude Dupont (1934-2016), ethnologue québécois ;
 Jean-Léonce Dupont (1955-), homme politique français ;
 Jean-Louis Dupont (1956-), joueur français de rugby à XV ;
 Jean-Paul Dupont (1946-), footballeur français ;
 Jean-Pierre Dupont (1933-), homme politique français ;	
 John Eleuthère du Pont (1938-2010), philanthrope américain ;
  ;
 Léonce Dupont (1828-1884) est un publiciste et journaliste français.
 
 Lucas Dupont (1990-), joueur français de rugby à XV ;
 Madeleine Dupont (1987-), curleuse danoise ;
  Dupont (1791-1864), actrice française ;
  ;
 Miss DuPont (1894-1973), actrice américaine du muet ;
  ;
 Nicolas Dupont-Aignan (1961-), homme politique français ;
 Normand Dupont (1957-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Paul Dupont (1796-1879), universitaire ;
  ;
 
 Raymond Dupont (1942-), parlementaire fédéral du Québec ;
 René Dupont (1929-), évêque catholique français ;
 Robert Dupont (1874-1949), peintre français ;
 Stella Dupont (1972-), femme politique française ;
 Stéphane Dupont (1950-2020), animateur de radio belge ;
 Thibault Dupont (1996-), coureur cycliste français ;
 Timothy Dupont (1987-), coureur cycliste belge ;
 Victor Dupont (1875–1941), peintre, graveur et céramiste français

Dupont composés 
 Édouard Frédéric-Dupont (1902-1995), homme politique français ; 
 Eusèbe Dupont de Caperoy (1786-), haut fonctionnaire français du  ;
 François Dupont du Fayt (1780-1838), industriel et homme politique belge ;
 Henri Dupont-Delporte (1783-1854), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Jacques Charles Dupont de l'Eure (1767-1855), homme politique français ;
 Jacques Dupont de Bussac (1803-1873), homme politique français ;
 Joseph Dupont-Minoret (1774-1833), homme politique français ; 
 Nicolas Dupont-Aignan (1961-), homme politique français ; 
 Pierre Antoine Dupont-Chaumont (1759-1838), général et comte de l'Empire ;
 Pierre Dupont de l'Étang (1765-1840), général et comte d'Empire ; 
 Pierre Dupont de Poursat (1761-1835), évêque de Coutances, baron de l'Empire ;
 Pierre Napoléon Dupont-Delporte (1821-1872), homme politique français ;
 Famille Dupont de Nemours.

Du Pont 

 Éleuthère Irénée du Pont de Nemours (1771-1834), chimiste et industriel français ; 
  (1873-1942), chimiste américain ; 
 Pierre Samuel du Pont de Nemours (1739-1817), économiste français ;
 Pierre du Pont IV  (1935-2021), homme politique américain ;
 Victor Marie du Pont de Nemours (1767-1827), homme politique américain ;

Famille 
 Famille du Pont de Nemours.

Dupond 

 Martine Dupond (1967-), judokate française ;
 Patrick Dupond (1959-2021), danseur français.

Dupong 

 Pierre Dupong (1885-1953), homme d'État luxembourgeois.

Toponyme 

 
 Dupont, un borough du comté de Luzerne, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
 Du Pont (Géorgie)
 Dupont (Ohio)

Art et culture 
 Dupond et Dupont (on peut aussi écrire les Dupondt) sont des personnages des aventures de Tintin.
 Monsieur Dupont est le nom français du chimpanzé de Fifi Brindacier.
 Monsieur Dupont est également un nom pour le Français moyen, ou bien une caricature du « Français moyen ». 
 Superdupont est un super-héros caricaturant le « Français moyen ».

Économie 
 DuPont, multinationale de l'industrie chimique
 S.T. Dupont, objets personnels de luxe
 Brasserie Dupont, brasserie établie à Tourpes, Belgique

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Occurrences du patronyme Dupond dans les actes d'état-civil d'Algérie ; indexation nominative de 1830 à 1904 sur le site des ANOM ; tri possible par type d'acte, commune, période.

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme belge
Patronyme québécois